Peresiella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Harmelin 1968. Peresiella ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Peresiella